Enrico Capris – calciatore italiano
 Gaspare Capris – vescovo cattolico italiano
 Saverio Capris di Cigliero – imprenditore italiano